Подунавље се може односити на:

 Подунавље, назив за подручја уз реку Дунав у Србији и Хрватској.
 Српско Подунавље
 Општина Подунавље, градска општина Новог Сада од 1980. до 1989. године.
 Смедеревско Подунавље и Јасеница, област у Србији
 Подунавље, насељено место у општини Биље, Осјечко-барањска жупанија, Хрватска